Canaan Baptist Church  ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Canaan Baptist Church (Alabama), im Jefferson County, Alabama  
 Canaan Baptist Church (Arkansas), im Miller County, Arkansas  
 Canaan Baptist Church (Tennessee), im Tipton County, Tennessee